Уйсьце (, )  —  город  в Польше, входит в Великопольское воеводство,  Пилский повят.  Занимает площадь 5,78 км². Население 3888 человек (на 2004 год).

История

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства